Höger ou Hoeger peut désigner :
 Inge Höger (1950-), une femme politique allemande
 (Johann Friedrich) « Fritz » Höger (1877-1949), un architecte allemand
 Marco Höger (né en 1989 à Cologne), un footballeur allemand

Homonymie de patronyme